

Nom de famille 

 Amber Stocks (1978-), joueuse et entraîneuse américaine de basket-ball
 Mary Stocks (1891-1975), écrivaine et principale de collège britannique

Autres 
 Stocks, groupe musical français